Сантос Рејес Јукуна има више значења:

 Општина Сантос Рејес Јукуна (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантос Рејес Јукуна (Сантос Рејес Јукуна, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику